Woodworth puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Woodworth, un pueblo ubicado en la parroquia de Rapides, Luisiana;
Woodworth, una ciudad ubicada en el condado de Stutsman, Dakota del Norte;
Canadá
Municipio rural de Woodworth, un antiguo municipio rural en la provincia de Manitoba;

Otros 
 , un destructor de marina de Estados Unidos.